Chaetonerius är ett släkte av tvåvingar. Chaetonerius ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Chaetonerius